Taj Mahal může být:

 Tádž Mahal – stavba, jeden z tzv. Nových sedmi divů světa
 Taj Mahal (hudebník) – americký bluesový zpěvák a kytarista
 Taj Mahal (desková hra) – desková hra Reinera Knizii
 Taj Mahal (film) – francouzský film z roku 2015